Благослове́нное — село в Октябрьском районе Еврейской автономной области, Россия. Входит в Нагибовское сельское поселение.

География 
Село расположено на левобережной протоке Амура, в 22 км ниже по течению (северо-восточнее) районного центра села Амурзет.

Севернее села проходит автотрасса Бирофельд — Амурзет.

На восток от села Благословенное идёт дорога к сёлам Садовое и Нагибово.

История 
Село Благословенное было основано в 1871 году в Амурской области корейскими переселенцами. Село появилось в результате первой значительной попытки российских властей переселить корейских иммигрантов подальше от русско-корейской границы и р. Туманная, в том числе и по причине нехватки земли для всех в узкой прибрежной полосе южного Приморья.

Население

Инфраструктура 
 Сельскохозяйственные предприятия Октябрьского района.

Известные уроженцы 
 Ли Дон Хва (1913—1981) — северокорейский государственный деятель, соратник Ким Ир Сена.

Примечания 

Населённые пункты Октябрьского района Еврейской автономной области
Населённые пункты на Амуре